Искровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Искровский сельсовет — в Звериноголовском районе Курганской области (до 2021).
 Искровский сельсовет — в Черепановском районе Новосибирской области.
 Искровский сельсовет — в Истринском районе Московской области (1929—1939)
 Искровский сельсовет — в Солнечногорском районе Московской области (1960—1994)
 Искровский сельсовет — в Будённовском районе Ставропольского края (до 2020).
 Искровский сельсовет — в Жердевском районе Тамбовской области (до 2013).